Змагання із шорт-треку на дистанції 500 м серед чоловіків у програмі Зимових Олімпійських ігор 2014 відбулися 18 і 21 лютого 2014 в льодовому палаці спорту «Айсберг», Сочі, Росія.

Рекорди
Рекорди на дистанції 500 м до змагань наведені в таблиці

Результати 
Змагання розпочались о 20:30.

Відбіркові змагання

Попередні забіги 
 Q – Кваліфікувались у чвертьфінали
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті

Чвертьфінали 
 Q – Кваліфікувались у півфінали
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті

Півфінали 
 QA – кваліфікувались у фінал A
 QB – кваліфікувались у фінал B
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті
 YC – жовта картка

Фінали

Фінал B (класифікаційний)

Фінал A (медальний)

Примітки

Посилання 
 Результати змагань